– japoński astronom.

Odkrył 41 planetoid (38 wspólnie z Tsutomu Hiokim oraz 3 z S. Shirai).

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Odkrywcy planetoid